Lubich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lubich von Milovan (1819–1901), österreichisch-ungarischer Generalleutnant der k.u.k. Armee und Gutsbesitzer in Böhmen
 Chiara Lubich (1920–2008), Gründerin der ökumenischen Fokolar-Bewegung
 Christian Lubich (* 1959), österreichischer Mathematiker
 Frederick Alfred Lubich (* 1951), deutscher Literaturwissenschaftler
 Gerhard Lubich (* 1964), deutscher Mediävist
 Hannes Lubich (* 1961), deutscher Informatiker und Hochschullehrer  

Siehe auch:
 Lubitsch